Astral Music Record é uma gravadora brasileira desde 1998 e que, está localizada no Rio de Janeiro. Já lançou conteúdos de vários artistas como Deita e Rola, Serginho Meriti, Trio Potiguá, Nanda Garcia, Marcio Pinheiro, Flávio Moreira, Paulo Andrey, Rock Lama, Dhemma, Rocka Zero, Agnaldo Timóteo, Só Preto Sem Preconceito, Carlos Braguinha, Anna Rosely entre outros.

Ligações externas
 Página oficial

Gravadoras do Brasil
Gravadoras fundadas em 1998
Gravadoras do Rio de Janeiro